Anglia
Sale, település Greater Manchester nagyvárosi megyében

 Ausztrália
Sale, település Ausztráliában

 Olaszország
Sale, település Piemont régióban, Alessandria megyében